D5 може значити:

 D5 HD — формат цифрової компонентної відеозапису був розроблений компанією Panasonic.
 Citroën D5
 Вітамін D5 — форма вітаміну D.